C5orf34 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 638 амінокислот, а молекулярна маса — 72 898.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки